Граф Пётр Алекса́ндрович Ге́йден (1840, Ревель — 1907, Москва) —  (1890), видный российский судебный общественный и политический деятель, член I Государственной думы. Внук флотоводца Логина Петровича Гейдена, командовавшего русскими кораблями в Наваринском сражении.

Происхождение, образование, военная служба 
Пётр Гейден родился  года в дворянской семье Александра Логиновича Гейдена (1810—1896); его дед Логин Петрович Гейден был военным губернатором и командиром порта в Ревеле. 

Окончил Пажеский корпус (1858, с отличием и занесением его имени на светло-мраморную доску, учрежденную для сохранения имен отличнейших камер-пажей), Михайловскую артиллерийскую академию (1860, с отличием). Служил в лейб-гвардии Уланском полку, но вскоре был уволен от службы «по домашним обстоятельствам» — в реальности из-за нежелания делать военную карьеру.

Гражданская служба 
С 1863 года — чиновник для особых поручений при орловском губернаторе, с 1865 — старший чиновник для особых поручений при воронежском губернаторе, директор воронежского тюремного комитета, исполняющий должность советника воронежского губернского правления. Убеждённый и последовательный сторонник либеральных реформ 1860-х годов. С 1868 — член Воронежского окружного суда, с 1870 — член Санкт-Петербургского окружного суда, с 1877 — товарищ председателя этого суда, с 1883 — член Санкт-Петербургской судебной палаты. В 1886—1890 годах — начальник Канцелярии по принятию прошений на высочайшее имя; из-за конфликтов с правящей бюрократией был вынужден выйти в отставку.

Современники так оценивали его работу в качестве судьи: Внося в эту деятельность не только глубокое понимание духа и смысла законов, но и тонкую оценку житейских условий, он был врагом механического приложения статей Свода и судебных уставов. Входя в жизненную обстановку каждого дела и заменяя, где только возможно, юридический формализм сострадательным вниманием к ищущим или ожидающим правосудия, он был истинным и вместе человеколюбивым стражем закона, чуждым властолюбивого усмотрения и чёрствой замкнутости. Эти его свойства выразились во множестве написанных им судебных решений о вознаграждении за железнодорожные увечья, по толкованию духовных завещаний, по делам семейным, по искам женами содержания от мужей.

Сельский хозяин и общественный деятель 
Находясь в отставке, жил в Петербурге и в своём имении Глубоком в Опочецком уезде Псковской губернии. Успешно занимался сельским хозяйством, использовал в имении новейшую зарубежную технику, привлекал к работе хороших специалистов в аграрной сфере, следил за иностранной сельскохозяйственной литературой. Гордостью имения было племенное стадо. В Глубоком действовали маслобойня и два завода, были открыты две школы, медицинский пункт и почтовое отделение.

С 1883 года — гласный Опочецкого уездного земства Псковской губернии, с 1889 — гласный псковского губернского земства, с 1895 — опочецкий уездный предводитель дворянства. Содействовал открытию в губернии школ, народных училищ и больниц, строительству дорог. В 1891—1892 гг. участвовал в борьбе с голодом в Симбирской губернии.

С 1895 года — президент Вольного экономического общества (ВЭО), в деятельности которого участвовали многие представители либеральной интеллигенции. Переизбирался президентом в 1897, 1900, 1903. Его деятельность вызывала недовольство бюрократии, которая в 1900 году пыталась провести на пост президента ВЭО своего человека, но потерпела неудачу. С 1906 года — почётный член ВЭО.

Политик 
Был сторонником эволюционного пути развития России, умеренно-либеральных реформ. В 1901—1905 годах участвовал в деятельности кружка «Беседа», был активным участником и председателем земских съездов. После провозглашения Октябрьского манифеста стал одним из основателей Союза 17 октября, был членом центрального комитета партии. В 1906 году был избран членом I Государственной думы (по первой курии Псковской губернии). Будучи депутатом, находился в оппозиции левоцентристскому большинству, занимая более умеренную позицию по сравнению с кадетами. Выступил против Выборгского воззвания, признал законность роспуска I Думы.

В 1906 вышел из «Союза 17 октября» вместе с рядом других представителей левого крыла этой партии. В том же году был одним из создателей небольшой центристской Партии мирного обновления, в 1906—1907 годах был председателем центрального комитета партии. По словам П. Б. Струве, «Гейден являл собой редкостный в России образец человека, гармонически примирившего в себе консерватизм и либерализм».

Оценки деятельности 

Лидер кадетской партии П. Н. Милюков писал о графе Гейдене: Фигура редкого благородства, с кристальной чистотой помыслов… этот высокий, стройный старик с лицом методистского проповедника… оказался драгоценным, редким продуктом высшей культуры, случайно свалившимся в самый сумбур русской жизни с какой-то чуждой планеты. Память его будет чиста и нетленна.

По словам биографа Гейдена Е. В. Шандулина, влиятельность и значимость фигуры графа Гейдена в глазах современников заключалась, прежде всего, в его морально-нравственных качествах, которые он привнёс в общественную жизнь начала XX века: терпимость, культурность, уважение к оппонентам, умение находить компромисс, способность возвыситься над узкопартийными интересами… Оценить в исторической литературе феномен подобного рода крайне трудно. Человек, завоевавший уважение не только соратников, но и политических противников, ставший живым образцом общественного деятеля, после всех революционных изломов был почти забыт. Его политический и жизненный опыт консерватора и либерала в одном лице, не приемлющего ни самодержавного застоя и реакции, ни диктатуры большинства и революционного террора, оказался невостребован.

В. Ф. Джунковский в своих воспоминаниях отозвался о Гейдене так:Он был заметной величиной в Первой Думе и, несмотря на свои годы, был живой, энергичный. По политическим взглядам принадлежал к умеренным прогрессивного направления, никогда не боялся высказывать свои мысли и умел самые резкие из них облекать в безусловно корректную форму, даже изящную. Им руководили всегда чистые мотивы высшего порядка. Всякий, кто имел с ним общение, не мог не относиться к нему с уважением.

Умер в Москве  года. Кончина графа Гейдена вызвала сожаление со стороны различных политических сил. В то же время лидер большевиков Владимир Ульянов (Ленин) в статье «Памяти П. А. Гейдена» назвал его «типичным контрреволюционным помещиком», который «прикрывшись либерализмом, стремился объединить буржуазию и помещиков в борьбе с нарастающим революционным движением».

Памяти П. А. Гейдена была посвящена книга А. Ф. Кони — «На жизненном пути».

Граф Пётр Гейден был похоронен в своём имении Глубокое в Опочецком уезде Псковской губернии. В 2003 году могила П. А. Гейдена была восстановлена, а на одном из сохранившихся зданий усадьбы установлена мемориальная доска.

Семья 

 Жена (с 26.01.1865, Дрезден) — Софья Михайловна (1845–1870), урождённая княжна Дондукова-Корсакова, наследница картинной галереи своего отца Михаила. Живописные полотна украсили имение Хмелита под Вязьмой, приобретённое Гейденом в 1894 году.
 Дочь — Варвара Петровна Гейден (23.09.1870, СПб – 22.02.1961, Иерусалим), фрейлина, участница костюмированного бала 1903 г. Владелица усадьбы Хмелита в Смоленской губернии и Упорой в Орловской губернии. В 1904-1906 гг. увлекалась в модным в то время видом спорта – полетами на воздушных шарах. Занималась общественной деятельностью: обустройством госпиталей, работой школ, библиотек и т.д. По ее инициативе была открыта вторая женская гимназия в Вязьме. Планировалось открытие второй мужской гимназии и  университета. Однако реализация этих планов была прервана Первой мировой войной. Во время войны организовывала и обустраивала госпитали в Вязьме и в Москве. После 1920-х годов — в эмиграции; председательница Русского общества помощи беженцам в Великобритании. Похоронена при храме Святой Марии Магдалины в Восточном Иерусалиме. Муж (с 12.06.1894) — Владимир Александрович Волков (1869–1947; после смерти отца,с 1928 года – Волков-Муромцев), вяземский уездный предводитель дворянства, коллежский советник.
 Их дети:
 Елена (1895–1897)
 Пётр (1896–1916)
 Александра (1898–1973);
 Николай (с 1947 г. – Волков-Муромцев; 1902–1995), инженер, переводчик, автор воспоминаний «Юность от Вязьмы до Феодосии (1902—1920)»; первым браком с 1923 г. женат на Наталье Петровне Толстой (1901–1981), внучке С.С.Бехтеева. Дочь – Марина.  Во втором браке трое детей.
 Марина (1905–1917)
 Владимир (с апреля 1995 г. – Волков-Муромцев; 1908/1909– 2000), был душеприказчиком В.Н. Воейкова, последнего дворцового коменданта Николая II.

Примечания

Литература 
  
 Граф П. А. Гейден (некролог) // Сибирская торговая газета. — № 139. — 27 июня 1907 года. — Тюмень.
 
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917: Энциклопедия. Москва; Российская политическая энциклопедия, 2008. — С. 123—124. — ISBN 978-5-8243-1031-3.

Ссылки 

 Гейден П. А.: Биографии исторических личностей
 Биография
 Шандулин Е. В. П. А. Гейден. Штрихи к политическому портрету 
 Биография
 В. И. Ленин. Памяти графа Гейдена
 Граф П.А. Гейден и усадьба Глубокое

Пётр Александрович
Выпускники Пажеского корпуса
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Октябристы